EMG Nederland B.V., voorheen UNITED, daarvoor United Broadcast Facilities (UBF), is een Nederlands facilitair bedrijf dat zich bezighoudt met (meer)cameraregistraties, satellietverbindingen op locatie en ENG-registraties alsmede postproductie voor de Nederlandse publieke omroepen, commerciële omroepen en buitenlandse producenten. Het bedrijf heeft zijn wortels in Weesp, maar heeft vanwege groeimogelijkheden een vestiging geopend op het Media Park in Hilversum.

Geschiedenis 
Henk Bout en Arthur Valkieser besloten in 1996 United Broadcast Facilities op te richten, nadat het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf (NOB) CamCo had overgenomen.

RTL/de Holland Media Groep 
Branchegenoot Sonotech was voor de overname door (toen nog) UBF de technische partner voor de realisatie van de televisie-uitzendingen van RTL 4, RTL 5, de KRO en Veronica. Hiertoe beheerde Sonotech een aantal studio's welke gelegen waren in het voormalige pand van RTL in de Hilversumse wijk Kerkelanden. Na de overname door UBF werd de technische realisatie voortgezet door het verzelfstandigde bedrijfsonderdeel RTL Nederland Broadcast Operations.

Overname bedrijfsonderdelen NOB 
In 2002 werd het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf vanwege grote financiële tegenvallers opgesplitst in diverse bedrijven. Het registratiebedrijf ging verder als DutchView, terwijl het bedrijfsonderdeel dat programma's bewerkte verderging als Ciris. Het uitzendbedrijf, dat onder meer verantwoordelijk was voor de eindregies van de Nederlandse publieke netten en het technisch faciliteren van onder andere de NOS Journaals, ging verder als NOB Cross Media Facilities. United nam NOB Decor over alsmede de voormalige NOB-dochterbedrijven Cinevideogroep, NOB Deutschland, NOB Hungaria en Videohouse in België. Later werd het Engelse CTV Outside Broadcasts daaraan toegevoegd. Gezamenlijk werd de groep UBF Media Group gedoopt.

NOB Decor, dat onder United de naam United Decor en later HollandseHanden had, werd in 2015 afgesplitst en gaat tegenwoordig door het leven onder de naam Unbranded. Ook behoort NOB Hungaria inmiddels niet meer bij de groep en is het verkocht. Cinevideogroep werd in 2007 veranderd in Cinevideogroup om internationaler over te komen.

Fusie Euro Média Télévision 
In 2007 fuseerde de UBF Media Group met het Franse Euro Média Télévision en ontstond de Euro Media Group. Deze groep beschikt over vestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Zwitserland en Groot-Brittannië.

UBF had vestigingen verspreid over meerdere plekken wat zorgde voor inefficiëntie. Hierom en vanwege groeimogelijkheden koos het bedrijf er in 2010 voor zich te huisvesten op het Media Park. Het destijds leegstaande NOB Audiocentrum (het Muziekpaviljoen) werd een geschikte plek bevonden. Een ingrijpende verbouwing van en onder het gemeentemonument was nodig om het grote aantal regie- en satellietwagens van parkeerruimte te kunnen voorzien. Sinds 8 september 2011 zijn alle onderdelen van United Broadcast Facilities binnen Nederland hier gehuisvest en verdergegaan als UNITED met een volledig nieuwe huisstijl.

Op 31 augustus 2021 veranderde de naam in EMG Nederland om de namen van de verschillende zusterbedrijven binnen de Euro Media Group gelijk te trekken en verder te gaan als één krachtig merk.

Bedrijfsonderdelen 
EMG Nederland beschikt over de volgende onderdelen.
Meercamera: Het grootste onderdeel van het bedrijf. EMG Meercamera realiseert dagelijks televisie-uitzendingen zowel live als opnames, zowel in de studio’s als op locaties met een regiewagen. Ook beheert Meercamera verschillende studio’s op het Media Park en in Hilversum, Amsterdam en Aalsmeer.
ENG: Ook bekend onder de naam Unicam.
Digital Services: Het beheren van videoarchieven en videodata, tot stand brengen van video on demand, OTT en ook het “uitzendklaar” maken van afleveringen en live playout behoren tot hun diensten. Dat gebeurt onder andere in het EMG Mediacentre, dat nauw contact heeft met de afdeling Postproductie.
Postproductie: Verzorgt videomontages, kleurcorrectie en audionabewerking voor zowel televisie als internet en streamingdiensten.
BOOST Graphics: Een joint venture met de grafische afdeling van EMG Belgium. BOOST ontwerpt, creëert en opereert grafische elementen zoals vormgeving, naamtitels en AR bij (live) registraties en uitzendingen.
EuroLinX: Videoverbindingen leggen via satellieten, satellietwagens, glasvezel, internet en RF. Deze verbindingen lopen vanaf bijvoorbeeld een regiewagen op locatie tot aan de eindregie van een zender. Het EMG Livecentre dient hiervoor als een centraal knooppunt voor deze verbindingen. Voorheen heette deze afdeling UNITED Satellite Services.
Blue Label: Een jong team dat (bijzondere) audiovisuele producties faciliteert op innovatieve manieren en postproducties verzorgen. Voortgekomen uit Cam-Joe en United College, twee oude afdelingen met soortgelijke verdiensten.
Quadia: Deze afdeling houdt zich bezig met het produceren, registreren en het uitzenden van (interactieve) livestreams en webinars voor de corporate markt. Quadia beheert ook twee studio's in Hilversum.

Wagenpark 
De afdelingen Meercamera en EuroLinX beschikken over de volgende voertuigen.
 NOVA 105, 106 en 107: De nieuwe vlaggenschepen van het bedrijf. Deze grote regiewagens werken op IP-techniek in plaats van het traditionele SDI.
 NOVA 127: Een grote regiewagen geschikt voor grote producties, concerten en sportevenementen tot 30 camera's. Deze wagen werkt op het traditionele  SDI-techniek.
 ORION 208 en 215: Twee registratiewagens geschikt voor middelgrote producties en sportevenementen tot 12 camera's.
 SIRIUS 316: Een registratiewagen geschikt voor producties en sportevenementen tot 8 camera's.
 SOUND 401: Een geoutilleerde regiewagen waar de focus ligt op audio, geschikt voor concerten en muziekevenementen.
 NOMAD+ 11 (HOL219): Satellietwagen
 NOMAD+ 12 (HOL270): Satellietwagen
 NOMAD+ 14 (HOL310): Satellietwagen
 NOMAD+ 15 (HOL312): Satellietwagen
 NOMAD+ 16 (HOL7): Satellietwagen
 NOMAD+ 18 (HOL309): Satellietwagen

De registratiewagens worden regelmatig uitgewisseld met de zusterbedrijven binnen de EMG Groep.

Studio's 
EMG Meercamera en Quadia beheren studio's in Aalsmeer, Amsterdam en Hilversum.
 Studio 31
 Studio 32 
 Studio 33
 Studio's Aalsmeer: Studio 1, 3 & 4
 Studio Artis: Studio 1 & 2
 Studio M
 Studio Mediahaven: Studio 1 & 2
 Studio Q
 Studio Q16

Ook faciliteert en onderhoudt EMG de volgende studio's.
 Studio 7 (NOS)
 Studio 8 (NOS)
 Studio 10 (NOS)
 Studio 12 (NOS)
 Studio 14 (NOS)
 Studio 15A/15B (NOS)
 Studio 23 (Omroep MAX)
 Tv-studio's aan de Bergweg en Schuttersweg, Hilversum (Talpa TV Productions)

EMG Groep

België 
Videohouse was na de opsplitsing van het NOB overgenomen door UBF. Sinds 31 augustus 2021 is de naam veranderd in EMG Belgium. Onder dat Belgisch bedrijf vallen de divisies BOOST Graphics, EuroLinX, Kelly's Heroes, Motionmakers, Projectbuilders en Wall On Media. Naast EMG Belgium is ook het bedrijf DB Video actief in België.

Duitsland 
NOB Deutschland werd door UBF overgenomen. In 2007 werd de naam veranderd in nobeo. Vanaf oktober 2021 heet het EMG Deutschland. Het bedrijf FilmPartners Deutschland valt hier ook onder.

Frankrijk 
 DVS (Digital Video Sud)
 EMG France
 Origins Digital
 Transpalux

Italië 
 BOOST Graphics
 EMG Italy
 Origins Digital

Luxemburg 
 DB Video

Verenigd Koninkrijk 
 ACS (Aerial Camera Systems)
 Broadcast RF
 EMG UK
 Telegenic

VS en Australië 
 Origins Digital
 Telegenic

Zwitserland 
 Livetools Technology
 Maison du Sport International

Programma’s 
De volgende concerten, evenementen en televisieprogramma’s worden geheel of gedeeltelijk door EMG geregistreerd:

EMG registreert ook sportevenementen, onder andere:

Externe link
 Officiële website

Nederlands filmbedrijf
Nederlands mediabedrijf
Economie in Hilversum